Het WTA-toernooi van Kopenhagen (officieel e-Boks Sony Ericsson Open) van 2010 is gespeeld van 2 tot en met 8 augustus 2010. Het tennistoernooi vond plaats in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op blauwe hardcourtbanen.

In het enkelspel won de Deense thuisspeelster Caroline Wozniacki de achtste enkelspeltitel uit haar carrière. Ze was geplaatst als eerste reekshoofd en ze versloeg in de finale de als zevende geplaatste Tsjechische Klára Zakopalová in twee sets. Het was de tweede titel van het seizoen voor Wozniacki, nadat ze eerder al het WTA-toernooi van Ponte Vedra Beach wist te winnen.

In het dubbelspel won het als eerste geplaatste Duitse duo Julia Görges / Anna-Lena Grönefeld het toernooi nadat ze in de finale het als vierde geplaatste koppel Vitalia Djatsjenko / Tatjana Poetsjek wisten te verslaan in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Wozniacki
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Klára Zakopalová
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=65
| RD1-score2-3=
}}

 Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Caroline Wozniacki
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Petra Martić
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= Jelena Bovina
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Iveta Benešová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Yvonne Meusburger
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Kristina Barrois
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Stefanie Vögele
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Julia Görges
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2='''6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Tsvetana Pironkova
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Kopenhagen 2010
Kopenhagen